Anna Charlotte av Lothringen (), född 17 maj 1714 på Lunévilles slott i Lothringen, död 7 november i Mons i Nederländerna, var fursteabbedissa av Remiremont 1738 − 1773.

Biografi 

Hon var dotter till hertig Leopold av Lothringen och hertiginna Elisabet Charlotte av Orléans, syster till Leopold Klemens av Lothringen, kejsare Frans I, drottning Elisabet Teresa av Lothringen och hertig Karl Alexander av Lothringen.

År 1725 arbetade familjen för att arrangera ett äktenskap med kung Ludvig XV, men det förhindrades av premiärministern Ludvig Henrik av Bourbon för att undvika hennes familjs inflytanden på tronen. År 1726−29 försökte familjen gifta bort henne med hertig Ludvig av Orléans, men han tackade nej. År 1738 blev hon abbedissa i det självständiga stiftet Remiremont, där hon uppförde ett palats. Hon flyttade 1745 till Schönbrunn i Wien.

År 1754 utnämndes hon till sekulär abbedissa i Mons i Belgien, och flyttade då dit. 1756 blev hon abbedissa i klostret i Thorn och 1757 i koudjator i Essen och 1763 koudjator i Remiremont. Som sekulär abbedissa levde hon dock utanför klostren vid hovet i Bryssel hos sin bror Karl Alexander, där hon spelade rollen av "hovets första dam" och förebrådde honom för hans relation med Madame de Meuse. Hon anses ha haft stort inflytande över brodern, som var regerande generalguvernör.

Anfäder

Referenser 

 .

Födda 1714
Avlidna 1773
Kvinnor
Franska abbedissor
Personer i Österrikiska Nederländerna